Johann Conrad Bromeis ist der Name folgender Personen:

* Johann Conrad Bromeis (Architekt) (1788–1855), deutscher Architekt
 Johann Conrad Bromeis (Chemiker) (1820–1862), deutscher Chemiker